Едини́ца (един, оди́н) — многозначное слово:

Математика 
 1 (число) — целое число
 Единица группы — нейтральный элемент относительно групповой операции
 Единица (алгебра) — нейтральный элемент умножения в кольцах, полях, и алгебрах над ними
 Обратимый элемент: «группа единиц», «алгебраическая единица», и т.п.
 В теории множеств — см. кольцо (теория множеств)
 Мнимая единица

Измерение 
 Единица измерения
 Атомная единица длины
 Атомная единица массы
 Формульная единица (химия)
 Электростатическая единица
 Система единиц

Экономика 
 Расчётная единица
 Денежная единица
 Монетная единица
 Счётно-денежная единица

Государство 
 Административная единица

Лингвистика 
 Единицы словообразования
 Единица языка
 Лексическая единица

Военное дело 
 Боевая единица
 Войсковая единица

Единичное 
 Единичная матрица
 Единичное (философия) 
 Единичный вектор

Прочее 
 «Единичка» — просторечное название одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания.
 Единица — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

См. также 
 1
 +1
 I
 Монада
 Единичная система счисления
 Юнит

1 (число)